El Gavilán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Gavilán, Tamaulipas, San Carlos, 
 El Gavilán, Guerrero, Taxco de Alarcón, 
 El Gavilán, Chiapas, 
 El Gavilán, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 El Gavilán, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar